Ко́жва — название географических объектов в России:

 Кожва — река в Республике Коми, приток реки Печора.
 Кожва — посёлок городского типа в муниципальном районе Печора в Республике Коми.

См. также 
 Белая Кожва — река в Республике Коми, приток Кожвы.
 Чёрная Кожва — река в Республике Коми, приток Кожвы.
 Малая Кожва — река в Республике Коми, приток реки Печора.